Il campionato mondiale Supersport 2021 è la ventitreesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti è stato vinto, nella sua stagione d'esordio in questo campionato, da Dominique Aegerter, con una Yamaha YZF-R6 del team Ten Kate Racing. Aegerter ottiene dieci vittorie più altri sei piazzamenti a podio in stagione, chiudendo con un margine di quasi cento punti sul secondo classificatoː il compagno di marca Steven Odendaal. Terzo lo spagnolo Manuel González.

Nel World Supersport Challenge Kevin Manfredi conquista il secondo titolo consecutivo. Sopravanza infatti di cinque punti il connazionale Federico Caricasulo, iscritto all'evento per soli due Gran Premi.

Tra i costruttori prevale Yamaha che vince ventidue delle ventitré gare in calendario e stacca di centoventi punti la più diretta delle concorrenti, la Kawasaki, che vince la restante gara in Indonesia con Raffaele De Rosa al suo primo successo nel mondiale Supersport. Terzo posto per MV Agusta che ottiene tre piazzamenti a podio con l'unico pilota Niki Tuuli. Qualche gara e tre punti per Suzuki in quarta posizione.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. Insieme ai piloti che concorrono per il mondiale Supersport, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe WSC") che concorrono per il world Supersport challenge.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

World Supersport Challenge

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni 
 

2021
Supersport